LND est l'acronyme de :
 Le Nouveau Détective, magazine hebdomadaire français de faits divers ;
 Lega Nazionale Dilettanti , ligue nationale amateur de football italien.
 Ligue nationale pour la démocratie, parti politique birman.